Саи — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Саи — бывшее село в Великобагачанском районе Полтавской области Украины.
 Саи — село в Липоводолинском районе Сумской области Украины.
 Саи — старое название села Сизовка в Сакском районе Крыма.
 Саи — село в уезде Симокита префектуры Аомори Японии.

Другое 
 Саи — другое название древних племён саков.
 Саи — река в Японии, приток Синано.

См. также